Le tournoi de Boston est un tournoi de tennis féminin. L'édition 1964 se dispute à Manchester du 10 au .

Billie Jean Moffitt remporte le simple dames. En finale, elle bat Karen Susman.

L'épreuve de double voit quant à elle s'imposer Billie Jean Moffitt et Karen Susman.

Résultats en simple

Parcours

Tableau

Résultats en double

Tableau final

Premiers tours

Notes et références

Voir aussi

Article connexe 
 Tournoi de tennis de Boston

Navigation 

dames 1964
Boston
Tennis aux États-Unis en 1964
Août 1964